Meschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Jurjewitsch Meschkow (* 1959), russischer Botschafter
 Igor Nikolajewitsch Meschkow (* 1936), russischer Physiker
 Leonid Karpowitsch Meschkow (1916–1986), russischer Schwimmer 
 Nikolai Wassiljewitsch Meschkow (1851–1933), russischer Unternehmer und Mäzen
 Witali Petrowitsch Meschkow (* 1983), russischer FIFA-Schiedsrichter 
 Wjatscheslaw Wassiljewitsch Meschkow (* 1958), russischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Brest GK Meschkow, weißrussischer Handballverein